Austrália — país
Austrália (continente)
Austrália (filme de 1989) — de Jean-Jacques Andrien, estrelado por Fanny Ardant e Jeremy Irons
Austrália (filme) — de 2008 de Baz Luhrmann, estrelado por Nicole Kidman e Hugh Jackman
Acacia melanoxylon — chamada em Portugal "Acácia da Austrália"

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema